Marcel Granollers och Horacio Zeballos var regerande mästare, men de valde att inte deltaga detta år.

Tomislav Brkić och Nikola Ćaćić vann titeln efter att ha besegrat Ariel Behar och Gonzalo Escobar med 6–3, 7–5 i finalen.

Seedning

  Austin Krajicek /  Franko Škugor (Semifinal)
  Marcelo Demoliner /  Santiago González (Första omgången)
  Simone Bolelli /  Máximo González (Kvartsfinal)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (Final)

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

2021 – Dubbel
Argentina Open 2021 – Dubbel